Schweinegeld ist die Bezeichnung für:
 Schweinegeld – Ein Märchen der Gebrüder Nimm, deutscher Film von Norbert Kückelmann aus dem Jahr 1989
 Tatort: Schweinegeld, deutscher Fernsehfilm aus dem Jahr 2009